Eerste klasse Basketbal (dames) seizoen 2011-2012 - België
 Eerste klasse 2011-12 (basketbal België)
 Eerste klasse 2011-12 (vrouwenvoetbal België)
 Eerste klasse 2011-12 (voetbal België)
 Eerste klasse 2011-12 vrouwen (voetbal Frankrijk)